Schwenckia är ett släkte av potatisväxter. Schwenckia ingår i familjen potatisväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Potatisväxter
Schwenckia